Het European Darts Open 2015 was het zesde van negen Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 10 tot en met 12 juli in Düsseldorf, Duitsland.

Robert Thornton won het toernooi. In de finale versloeg hij Kim Huybrechts met 6-2.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £115.000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 9 mei 2015. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier van 15 mei, acht naar de European Qualifier van 9 juli en vier naar de Host Nation Qualifier, eveneens op locatie gehouden daags voor het toernooi. 

Gary Anderson (4) en Adrian Lewis (8) waren afwezig. Keegan Brown trok zich terug wegens ziekte, waardoor een vijfde Host Nation Qualifier kon meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2015
PDC Pro Tour
Sportevenement in Düsseldorf